Volta a Limburg (Bèlgica) Competició ciclista belga que es disputa des del 1919
 Volta a Limburg (Països Baixos) Competició ciclista neerlandesa que es disputa des del 1948
 Volta Limburg Classic Competició ciclista neerlandesa, coneguda anteriorment com a Hel van het Mergelland que es disputa des del 1973
 Volta a Limburg amateur Competició ciclista belga que es disputà del 1945 al 2003